Арментерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,93 км². Население — 467 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки